USS Huron ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Huron (1861)
 USS Huron (1875)
 USS Huron (ID-1408), früherer Name von Friedrich der Große (Schiff, 1896)
 USS Huron (CA-9), ehemals USS South Dakota (ACR-9)
 USS Huron (PF-19)